Valtatie 1 (Finland)
 Valtatie 1 (Åland)